Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2015—2016 - 85-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетіко (Мадрид) і його 79-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей і Лізі чемпіонів УЄФА. Охоплює проміжок часу від 25 липня 2015 до 28 травня 2016 року.

Форма 

Постачальник: Nike / Головний спонсор: Plus500

Гравці 

 
Оновлено 8 червня 2016.

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі 

1 Матч тривав 45 хвилин.

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Статистика гравців

Статистика гравців 
Матч, що відбувся 28 травня 2016.

1 Гравець резервної команди.

Бомбардири 
Матч, що відбувся 28 травня 2016.

Гольові передачі 
Матч, що відбувся 28 травня 2016.

«Сухі» матчі 
Матч, що відбувся 28 травня 2016.

Відвідуваність 
Матч, що відбувся 14 квітня 2016.

Примітки

Посилання 

Сезони «Атлетіко» (Мадрид)
Атлетіко Мадрид